Aspö kyrka kan vara:

Aspö kyrka, Blekinge
Aspö kyrka, Södermanland